Cecilia de Grecia y Dinamarca (Tatoi, 22 de junio de 1911 -  Ostende, 16 de noviembre de 1937) fue hija del príncipe Andrés de Grecia y de la princesa Alicia de Battenberg y hermana del duque Felipe de Edimburgo.

Matrimonio e hijos

Durante su estancia en Inglaterra, a finales de los años veinte, su tía, la princesa heredera Luisa de Suecia, intentó concertar un matrimonio entre ella y el príncipe heredero Federico de Dinamarca, quien poco antes había intentado casarse con su prima, la princesa Olga de Grecia. 

A los dieciocho años, Cecilia se comprometió con el gran duque heredero Jorge Donato de Hesse y del Rin, el cual era primo hermano de su madre .

La boda de Cecilia y Jorge Donato, celebrada por los ritos ortodoxo y luterano, tuvo lugar en el Palacio Nuevo de Darmstadt el 2 de febrero de 1931. La pareja se instaló en su residencia delcastillo de Wolfsgarten.

Tuvieron varios hijos:
Luis Ernesto, nacido en 1931 y muerto en 1937.
Alejandro Jorge, nacido en 1933 y muerto en 1937.
Juana, nacida en 1936 y muerta en 1939.

El 9 de octubre de 1937 falleció el gran duque Ernesto Luis, sucediéndole su hijo Jorge Donato como jefe de la casa gran ducal de Hesse y del Rin.

Fallecimiento 

El 20 de noviembre de ese mismo año, se celebraría en Londres la boda del único hermano del Gran Duque, Luis, con la inglesa Margarita Geddes. La familia gran ducal, para asistir, abordó un avión de la compañía Sabena, en el cual iban Jorge Donato, Cecilia (embarazada del que hubiera sido su cuarto hijo), los pequeños príncipes Luis y Alejandro y la gran duquesa viuda Leonor, junto con algunos acompañantes. El avión tenía que hacer escala en Ostende para recoger dos pasajeros más, pero al acercarse a la ciudad una espesa niebla provocó el choque del aparato contra la chimenea de una fábrica lo que ocasionó que se precipitase a tierra. En el accidente, perecieron todos los pasajeros. Solamente la pequeña Juana, quien había permanecido en Darmstadt, se salvó. Después de su boda, Luis de Hesse-Darmstadt y su esposa Margarita adoptaron a Juana, quien falleció poco después, en junio de 1939, a causa de una meningitis.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos nobiliarios 
 22 de junio de 1911 - 2 de febrero de 1931: Su Alteza Real la princesa Cecilia de Grecia y Dinamarca
 2 de febrero de 1931 - 16 de noviembre de 1937: Su Alteza Real la gran duquesa heredera de Hesse y del Rin

Distinciones honoríficas 
Reino de Grecia
 Dama gran gruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
Extranjeras
 Dama gran gruz de la Orden del León Dorado. ( Casa de Hesse).
 Medalla de la Coronación de Jorge VI (, 12/05/1937).

Ancestros

Referencias 

Duquesas consortes de la casa de Glücksburg
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Familia Real Danesa
Casa de Hesse
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Nobles alemanas del siglo XX
Nacidos en Atenas

Fallecidos por accidentes aéreos